Площа Міцкевича — площа у Івано-Франківську.
 Площа Міцкевича — площа у Львові.

Площі